Kurosaki ist der Familienname folgender Personen:

 Hayato Kurosaki (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Hiro Kurosaki, österreichischer Violinist
 Hisashi Kurosaki (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Kenji Kurosaki (* 1930), japanischer Kampfkünstler, Karateka, Kickboxer und Muay-Thai-Kämpfer

Kurosaki steht außerdem für:
 ein Industriegebiet bei Kitakyushu